Erik Belfrage kan syfta på: 

 Erik Belfrage (1879–1977), svensk läkare
 Erik Belfrage (1946–2020), svensk diplomat och företagsledare